Bújócska, társasjáték

Filmek
 Bújócska (From the Mixed-Up Files of Mrs. Basil E. Frankweiler vagy The Hideaways, 1973) amerikai film, rend. Fielder Cook
 Bújócska (Hide and Seek, 2005) német-amerikai thriller, rend. John Polson
 Bújócska (2004) a Csillagkapu: Atlantisz című amerikai sci-fi sorozat első évadjának harmadik epizódja
 Bújócska (1984) a Leo és Fred c. magyar animációs sorozat 1. évadjának harmadik epizódja